Боб Фрос (,  30 червня 1958, Сент-Кетерінс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 160-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 260 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 5 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса разом з Дарреном Єнсеном — 1986.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Уродженці Сент-Кетерінса
Німці Канади